2004 NBA Playoffs – Zwycięzcą zachodniej konferencji okazali się Minnesota Timberwolves, a na wschodzie triumfowali Detroit Pistons. W Finale zmierzyli się Los Angeles Lakers z Detroit Pistons. Pistons okazali się lepsi wygrywając 4-1, którzy po raz 3 wygrali NBA.

Drabinka 

National Basketball Association Playoffs
2004 w koszykówce

fi:NBA-kausi 2003–2004#Pudotuspelit